Чагин, Николай:
* Чагин, Николай Иванович (1831—1915) — русский военный деятель, генерал от артиллерии (1903).
 Чагин, Николай Михайлович (1823—1909) — русский архитектор, академик Императорской академии художеств.